Guillemin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amédée Guillemin (1826–1893), fransk populärvetenskaplig författare
 Émile Guillemin (1841–1907), fransk skulptör
 Jean Baptiste Antoine Guillemin (1796–1842), fransk botanist
 Roger Guillemin (född 1924), amerikansk nobelpristagare i medicin
 Sophie Guillemin (född 1977), fransk skådespelerska

Franska efternamn